Перхурово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Перхурово — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия
 Перхурово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Перхурово — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Перхурово — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Перхурово — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Перхурово — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Перхурово — деревня в городском округе город Чкаловск Нижегородской области.
 Перхурово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Перхурово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Перхурово — деревня в Старицком районе Тверской области.